Ursa Major Dwarf может означать следующее:
 Карликовая сфероидальная галактика Большая Медведица I (UMa I), открытая в 2005 году, спутник галактики Млечный Путь.
 Карликовая сфероидальная галактика Большая Медведица II (UMa II), открытая в 2006 году, спутник галактики Млечный Путь.
 Шаровое скопление Млечного Пути Паломар 4, некогда считалось карликовой галактикой, открыто в 1949 году и позднее в 1955 году